István Bethlen ist der Name folgender Personen:
 István (Stephan) Bethlen (1582–1648), Fürst von Siebenbürgen
 István Bethlen (Politiker) (1874–1946), ungarischer Politiker
 István Bethlen (Polospieler) (1903–1982), ungarischer Polospieler